

Максютово — присілок, Бурзянський район, Башкортостан
 Максютово — присілок, Зілаїрський район, Башкортостан
 Максютово — село, Кугарчинський район, Башкортостан
 Максютово — присілок, Стерлібашевський район, Башкортостан
 Максютово — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Максютово — присілок, Туймазинський район, Башкортостан

Див. також 
 Маломаксютово
 Роз'їзда Максютово